Pierwszy rząd Giuliana Amato – rząd Włoch od 1992 do 1993
 Drugi rząd Giuliana Amato – rząd Włoch od 2000 do 2001